Белли́ни () — итальянская фамилия, также название:

Фамилия 
 Беллини, Винченцо (1801—1835) — итальянский оперный композитор.
 Беллини, Джанкарло (род. 1945) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Беллини, Джанпаоло (род. 1980) — итальянский футболист, центральный защитник клуба «Аталанта».
 Беллини, Джентиле (ок. 1429—1507) — итальянский художник и скульптор, старший сын Якопо Беллини.
 Беллини, Джованни (ок. 1430—1516) — итальянский художник, младший сын Якопо Беллини.
 Беллини, Идералду Луис (1930—2014) — бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1958, 1962).
 Беллини, Лоренцо (1643—1704) — итальянский анатом, физиолог и поэт.
 Беллини, Фабио (род. 1969) — итальянский шахматист, международный мастер (1999).
 Беллини, Якопо (ок. 1400—1470) — художник венецианской школы, отец Джентиле и Джованни Беллини.
 Поцци-Беллини, Джакомо (1907—1990) — итальянский режиссёр и фотограф.

Другое 
 «Беллини» — алкогольный коктейль на основе игристого вина и персикового пюре.
  — бразильская музыкальная группа, известная своим синглом Samba de Janeiro.